Затюме́нский лесопа́рк — особо охраняемая природная территория Тюменской области, являющаяся памятником природы регионального значения и находящаяся в Тюмени (в районе Затюменки). Представляет собой участок леса в окрестностях города с его западной части, общей площадью 77,193 га. Любимое место отдыха горожан в особенности в зимнее время года, катание на лыжах особенно популярно, так как парк имеет несколько лыжных трасс. В 2012—2013 годах с открытием зимнего сезона был проведён забег биатлонистов на базе СДЮСШОР № 2, что на территории лесопарка.

Насаждения парка 
В лесопарке множество зелёных насаждений; в основном они естественного происхождения примерно на 60 %, а оставшиеся 40 % искусственные. Преобладают культуры хвойных пород, а лиственные породы имеют меньшую долю от общего числа зелёных насаждений. На окраинах лесопарка растут кустарники — боярышник и шиповник, также встречается черёмуха.

Во флору и фауну парка входит несколько редких, находящиеся под угрозой исчезновения видов растений, животных, а также грибов.

Охрана парка 
Так как в лесопарке много редких животных и растений, к этому объекту применены особые правила охраны, возложенные на государственные структуры:
 Департамент недропользования и экологии Тюменской области,
 полиция,
 иные правоохранительные и надзорные органы,
 общественные инспекторы,
 общественные организации и спецдружины.

На территории лесопарка запрещены:
 вырубка деревьев,
 размещение промышленных и бытовых отходов,
 предоставление земельных участков под различные виды застройки,
 разорение гнёзд птиц или нор животных,
 сбор растений и охота на животных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание и карты Затюменского лесопарка
 
 
 

Лесопарки России
Памятники природы Тюменской области
Сады и парки Тюмени
Лесные массивы по алфавиту
Комплексные памятники природы